Il doppio maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jim Thomas 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)
 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (primo turno)

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (campioni)
 Chris Haggard /  Wesley Moodie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2006